Acraea nohara is een vlinder uit de familie van de Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst gepubliceerd in 1847 door Jean Baptiste Boisduval.

Verspreiding
De soort komt voor op graslanden in Mozambique, Namibië, Zimbabwe, Botswana, Zuid-Afrika en Eswatini.

Waardplanten
De rups leeft op Basananthe sandersonii wn Tricliceras longipedunculatum (Passifloraceae).

Ondersoorten 
 Acraea nohara nohara
 Acraea nohara halali , 1896 (Noord-Mozambique en de hooglanden van Zimbabwe)
 = Acraea halali  , 1896
 Acraea nohara dondoensis , 1934 (Mozambique)
 = Acraea nohara junodi , 1980

Heliconiinae
Dier uit het Afrotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd